Die Handball-Regionalliga Nordost der Männer war von 1992/93 bis zu ihrer Auflösung 2009/10 die dritthöchste Spielklasse im deutschen Handball und eine von fünf Staffeln, die ihren Aufsteiger zur 2. Handball-Bundesliga ermittelte. Sie setzte sich aus den Landesverbänden Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zusammen.
Seit 2010 besteht die 3. Liga an ihrer Stelle.

Aufstieg- und Abstiegsmodus 
Der Erstplatzierte stieg zum Saisonwechsel in die 2. Handball-Bundesliga auf. Die Plätze 13 bis 16 stiegen in ihre jeweiligen Oberligen ab.

Aufsteiger in die Regionalliga waren die Sieger der Oberligen Berlin-Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Saison 2009/10 
Der erste Spieltag der Saison 2009/2010 fand am 11./12. September statt.

Tabelle

Saison 2008/2009 
Der erste Spieltag der Saison 2008/2009 fand am 13./14. September statt. Teilnehmer aus den jeweiligen Landesverbänden waren:

 Schleswig-Holstein
 DHK Flensborg
 SG Flensburg-Handewitt II
 HSG Tarp-Wanderup
 Bramstedter TS
 HSG Hohn-Elsdorf
 SG Kropp/Tetenhusen-Dithmarschen (N)

 Hamburg
 HG Norderstedt (N)

 Mecklenburg-Vorpommern
 HSV Insel Usedom
 Bad Doberaner SV
 HSV Peenetal Loitz
 SV Fortuna '50 Neubrandenburg(N)

 Brandenburg
 1. VfL Potsdam
 SV 63 Brandenburg-West
 LHC Cottbus (A)
 Oranienburger HC (N)

 Berlin
 BFC Preussen

Abschlusstabelle

Torschützenliste 2008/2009

Saison 2007/2008

Abschlusstabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Oranienburger HC
 HG Norderstedt
 SV Fortuna ’50 Neubrandenburg
 SG Kropp/Tetenhusen-Dithmarschen

Absteiger aus der 2. Bundesliga
 LHC Cottbus

Torschützenliste 2007/2008

Geschichte der NOHV-Regionalliga 

Der Nordostdeutsche Handball-Verband existiert seit 1991 und organisiert ab der Saison 1992/1993 die Handball-Regionalliga Nordost. Nordostdeutsche Meister waren:
 2009/10: Reinickendorfer Füchse II
 2008/09: 1. VfL Potsdam
 2007/08: VfL Bad Schwartau
 2006/07: LHC Cottbus
 2005/06: 1. VfL Potsdam
 2004/05: HC Empor Rostock
 2003/04: HSV BW Insel Usedom
 2002/03: SG Flensburg-Handewitt II
 2001/02: Reinickendorfer Füchse
 2000/01: SG Flensburg-Handewitt II
 1999/2000: USV Cottbus
 1998/99: HSG Tarp-Wanderup
 1997/98: Stralsunder HV
 1996/97: TSV Ellerbek
 1995/96: 1. SV Eberswalde
 1994/95: TSV Altenholz
 1993/94: HSG Tarp-Wanderup
 1992/93: TSV Altenholz

Siehe auch 
 Handball-Regionalliga

Weblinks 
 Homepage des Nordostdeutschen Handballverbandes (NOHV)

 
Handball (Schleswig-Holstein)
Handball (Hamburg)
Handball (Mecklenburg-Vorpommern)
Handball (Brandenburg)
Handball (Berlin)
Erstveranstaltung 1969
Letzte Veranstaltung 2010